Napoleon může být:

Jméno osoby 
 Napoleon Bonaparte (1769–1821) – francouzský vojevůdce a císař
 Napoleon II. (1811–1832) – syn císaře Napoleona I., vévoda zákupský
 Napoleon III. (1808–1873) – francouzský císař
 Napoleon Evžen Ludvík Bonaparte (1856–1879) – syn císaře Napoleona III., po smrti svého otce byl bonapartistickou frakcí prohlášen jako císař Napoleon IV.
 Napoleon Murphy Brock (* 1945) – americký hudebník
 Napoleon Hill (1883–1970) – americký spisovatel
 Napoleon Prato (1822–???) – rakouský politik z Tyrolska

Jiné významy 
 Napoleon (automobilka) – francouzský výrobce automobilů
 Napoleon (koňak) – druh alkoholického nápoje
 Napoléon (1850) – francouzská pancéřová loď
 Jméno vládnoucího kance v Orwellově románu Farma zvířat
 Napoleon (dělo) – dělo francouzské konstrukce užívané v americké občanské válce

Externí odkazy